RB sau Rb poate fi:
 Rubidiu, element chimic cu simbolul Rb
 Serbia, codul FIPS 10-4 al acestei țări